Dillinger kan syfta på:

Dillinger (film, 1945) – en amerikansk film av Max Nosseck om gangstern John Dillinger
Dillinger (film, 1973) – en amerikansk film av John Milius om gangstern John Dillinger
Dillinger (film, 1991) – en amerikansk film av Paul F. Edwards om gangstern John Dillinger
 Dillinger (roman) – en thriller av författaren Jack Higgins
 The Dillinger Escape Plan – amerikanskt mathcore-band

Personer
 Daz Dillinger (1973–), amerikansk hiphop-artist och rappare
 John Dillinger (1903–1934), en bankrånare i den amerikanska Mellanvästern i början av 1930-talet
 Dillinger (reggaeartist) (1953–) – artistnamn för en jamaicansk reggaeartist Lester Bullock
 Dillinger (1974–), alternativt artistnamn för en engelsk musikproducent, se Dillinja